L'edizione 1976-1977 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del Borussia Mönchengladbach, che conquista il suo quinto titolo, il terzo consecutivo.

Capocannoniere del torneo è stato Dieter Müller del  con 34 reti.

Stagione 

Durante la stagione il capitano del , Franz Beckenbauer vince il suo secondo Pallone d'oro, in quello che è però il suo ultimo anno in Bundesliga. Ad ogni modo il campionato, come nelle due precedenti edizioni, viene vinto dal Borussia Mönchengladbach: la squadra, allenata anche in questa stagione da Udo Lattek prende il comando della classifica dalla settima giornata e lo mantiene fino alla fine, tranne nel venticinquesimo turno quando è superato dall' che poi finirà terzo; tra le due squadre, punto sotto i campioni arriva invece lo , mentre il  conquista la Coppa di Germania.

In campo internazionale il Bayern è la prima squadra tedesca a conquistare la Coppa Intercontinentale: il trofeo viene vinto sconfiggendo i brasiliani del Cruzeiro nel doppio confronto. Anche in questa stagione, però, i bavaresi non riescono a conquistare la Supercoppa UEFA, che va all'Anderlecht, inoltre, dopo aver vinto la Coppa dei Campioni nelle ultime tree edizioni, i Rossi vengono questa volta eliminati nei quarti dalla Dinamo Kiev. In questa manifestazione arriva comunque in finale una squadra tedesca, il Borussia Mönchengladbach; questo dopo aver avuto la meglio anche sul Torino e sugli stessi sovietici. Nella partita, che si gioca a Roma, prevale però il Liverpool per 3-1. Un'altra finalista della Germania Ovest è l'Amburgo nella Coppa delle Coppe, che sconfigge ad Amsterdam i campioni in carica dell'Anderlecht per 2-0.

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificata in Coppa dei Campioni 1977-1978
      Qualificata in Coppa delle Coppe 1977-1978
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1977-1978
      Retrocesso in 2. Fußball-Bundesliga 1977-1978

Verdetti 
   campione della Germania Ovest 1976-1977.
  qualificato alla Coppa dei Campioni 1977-1978.
  , ,  e  qualificate alla Coppa UEFA 1977-1978.
  ,  e  promosse in Bundesliga 1977-1978
  ,  e  retrocesse in 2. Fußball-Bundesliga 1977-1978

Risultati

Calendario

Tabellone

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Record 
 Maggior numero di vittorie: , , ,  (17)
 Minor numero di sconfitte:  (6)
 Miglior attacco:  (86 gol segnati)
 Miglior difesa:  (34 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+29)
 Maggior numero di pareggi:  (13)
 Minor numero di pareggi:  (5)
 Minor numero di vittorie:  (6)
 Maggior numero di sconfitte:  (19)
 Peggior attacco:  (43 gol segnati)
 Peggior difesa:  (103 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-54)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 2. Fußball-Bundesliga 1976-1977
 DFB-Pokal 1976-1977

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1976
Calcio nel 1977
1976